Шпир — фамилия:
 Шпир, Александр Александрович (1770—1862) — врач, философ и медицинский деятель, отец Африкана Шпира.
 Шпир, Африкан Александрович (1837—1890) — русский и немецкий философ-неокантианец.

См. также 
 Шпиро